Die 1. Division 1999 war die achte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 1. April 1999 und endete am 7. November 1999.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Oberste Division 2000 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Obersten Division 1998
 Baltika Kaliningrad
 FK Tjumen

Die 14 Vereine, die in der 1. Division 1998 die Plätze 3 bis 16 belegten
 PFK Sokol Saratow
 Kristall Smolensk
 Arsenal Tula
 Lada-Grad Dimitrowgrad
 Rubin Kasan
 Dynamo Stawropol
 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 Fakel Woronesch
 Anschi Machatschkala
 Metallurg Lipezk
 Lokomotive Tschita
 Tom Tomsk
 Spartak Naltschik
 Lokomotive Sankt Petersburg

die fünf besten Teams der Zonen-Aufstiegsrunde
 Amkar Perm
 Metallurg Krasnojarsk
 Wolgar-Gazprom Astrachan
 Torpedo Nischni Nowgorod
 Spartak Orechowo

sowie der Relegationssieger
 Torpedo-SIL Moskau

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1999
1999